Kostkowo bezeichnet zwei Ortschaften in Polen:
 Kostkowo (Gniewino), Dorf in der Gmina Gniewino im Powiat Wejherowski, Woiwodschaft Pommern, bis 1945: Alt-Hammer, Kreis Lauenburg, Pommern
 Kostkowo (Rybno), Weiler in der Gmina Rybno im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1920 und 1939 bis 1945: Kosten, Kreis Löbau/Kreis Neumark, Westpreußen